Фрауенфельд — місто у Швейцарії

 Альфред Фрауенфельд — нацистський діяч австрійського походження, генеральний комісар Таврії
 Георг фон Фрауенфельд — австрійський ботанік і зоолог